Schlömer oder Schloemer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schlömer (* 1971), deutscher Politiker (Piratenpartei, FDP)
 Blandina Paschalis Schlömer (* 1943), deutsche Trappistin und Ikonenmalerin
 Dirk Schlömer (* 1965), deutscher Politiker (SPD), MdL Nordrhein-Westfalen
 Gerhard Schloemer (1924–2008), deutscher Unternehmer
 Heinz Schlömer (1923–1983), deutscher Fußballspieler
 Helmuth Schlömer (1893–1995), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Joachim Schlömer (* 1962), deutscher Choreograf, Tänzer und Regisseur
 Marc Schlömer (* 1977), deutscher Sportreporter